Santa Fe is een vereniging uit Noord- en Midden-Limburg, waarvan de leden een of meer voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog bezitten.

Herkomst van de naam 
De vereniging dankt haar naam aan de 35e Infanterie Divisie van het Amerikaanse leger, die de bijnaam Santa Fe had.

Doelstelling 
Naast het restaureren van legervoertuigen uit de Tweede Wereldoorlog tracht de vereniging de herinnering aan deze periode levend te houden.

Stalling 
De vereniging heeft enkele loodsen op het Kazernekwartier in Blerick in gebruik.

Santa Fe Event 
Santa Fe hield om de twee jaar het Santa Fe Event. Dit vond plaats op het terrein van het Oorlogsmuseum in Overloon.

Zie ook 
 Oorlogsmuseum Overloon (tot 2013: Liberty Park)

Externe link 
 Officiële Website

Vereniging in Limburg (Nederland)
Museum in Venlo
Cultuur in Limburg (Nederland)